Монтепульчано — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана.
 Монтепульчано — сорт червоного винограду.